Az 1901–1902-es First Division volt a 14. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Angliában. A szezonban 18 klubcsapat vett részt.

A címvédő a Liverpool volt. A bajnokságot a Sunderland csapata nyerte meg.

Csapatváltozások

Csapatok elhelyezkedése és a tabella

Mérkőzések

Jegyzetek 

Angol
Angol
Angol labdarúgó-bajnokság